Энхбатын:

 Энхбатын Амартувшин (род. 1986) — монгольский оперный певец, баритон, Заслуженный артист Монголии.
 Энхбатын Бадар-Ууган (род. 1985) — монгольский боксёр, олимпийский чемпион.